Пётр Кмита́-Собе́нский герба Шренява (; ( — ) — польский шляхтич из рода Кмитов, граф, великий маршалок коронный c 1529, надворный маршалок коронный(1518—1522), воевода и староста краковский, староста спишский, староста пшемысльский, староста коленский, каштелян сандомирский, один из самых богатых и влиятельных людей Польши своего времени.

Собственник владений в Леско, которые наследовал вместе со Ступосанами и другими местностями в Бещадах. Имел в наследстве 28 сёл, в том числе Вишница и Собень, а также множество королевских имений, таких как Липницы Мурованые.

Был младшим сыном Станислава Кмиты и Катерины Тарновской, внуком Яна Кмиты, мужем Барбары Кмиты (унаследовавшей от него Леско и Загуж) и шурином Яна Герберта. Образованный и горячий сторонник Эразма Роттердамского.

Римские титулы 
Petrus Cmitha comitus a Vyssnycze, palatinus et capitaneus Cracoviensi, regni Poloniae supremus marsalcus ac Scepusiensi, Premisliensi, Sandecensem et Colensi capitaneus (1540).

Биография 
Пётр Кмита провёл свою молодость при дворе императора Максимилиана I, где отличился своей храбростью в армии и приобрёл гуманистические взгляды.
Участвовал в Битве под Вишневцом в 1512 году под Вишневцом и с русскими в 1514 году в сражении под Оршей.
В 1518 году стал надворным маршалком коронным.
В 1520 году принял участие в войне с Тевтонским орденом. В этом же году получил от короля Сигизмунда I право взимать налог в Устянах для поддержания дорог.
В 1522 году был польским послом на сейме Рейха в Нюрнберге.
Кмита был одним из наиболее надежных сторонников королевы Боны Сфорца, поддерживал её планы по созданию национальной партии в Венгрии против Габсбургов, боролся вместе со шляхтой за привилегии, а в конце — с Сигизмундом Августом. Отправился в Венгрию для поддержки Яноша Запольяи.
Вступил в триумвират при Боне, вместе с Петром Гамратом и Анджеем Кжицким.
В 1523 году получил от императора Карла V титул графа Вишницкого.
В 1524 году одержал победу над турецкой армией под Теребовлей.
Благодаря королеве Боне в 1532 году стал кастеляном Сандомирским, а в 1533 году — старостой Краковским.
В 1535 году получил воеводство Сандомирское, которое в 1536 году сменил на Краковское.
Во внутренней политике, хотя и был сторонником королевы Боны Сфорца, стал выразителем интересов среднего дворянства.
Вёл спор с Сигизмундом Августом, сопротивляясь женитьбе короля на Барбаре Радзивилл.
На сейме в 1550 году принципиально переменил позицию и перешёл на сторону короля, а 24 августа торжественно принимал Сигизмунда с Барбарой в своём вишницком замке.

Занимался меценатской деятельностью. Его двор в Вишнице был одним из центров польского ренессанса, объединяя выдающихся учёных, писателей и поэтов. Его секретарём был Станислав Ореховский, а придворным — Мартин Бельский. Кмита финансировал выпуск стихов Клеменса Яницкого.
Выдающийся мыслитель эпохи Эразм Роттердамский посвящал ему свои произведения.
Кмита был ярым противником Реформации, жертвуя на постройку новых католических храмов.

Кмита умер бездетным в замке в Кракове 31 октября 1553 года, а похороны состоялись на месяц позже.
Он был похоронен в несуществующей ныне часовне св. Антония в Вавельском соборе, в родовом мавзолее.

Предки

</center>

Примечания

Литература 
 Paweł Janowski, Kmita Piotr, 1477—1553, polityk i mecenas humanistów, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2002, t. IX, kol. 197.
 Halina Kowalska. Kmita (Sobieński, Sobiński) Piotr, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 13, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 97-100.

Воеводы краковские
Каштеляны сандомирские
Старосты краковские
Старосты Королевства Польского
Меценаты Польши
Похороненные в Вавельском соборе